

Pessoas
Clarence Darrow
Charles Darrow

Outros
Ann Darrow

Desambiguações de sobrenomes